Casa Matamala (Badalona), edifici residencial d'estil modernista a la ciutat de Badalona (Barcelonès)
 Casa Matamala (Manresa), edifici al municipi de Manresa (Bages) 
 Casa Matamala (Palamós), edifici de Palamós (Baix Empordà)